Віра.

 Віра — фундаментальне поняття епістемології, ментальний стан, протилежний сумніву; або визнання істинності чогось на підставі свідчення іншого, або мислення чогось як можливо істинного.
 Віра (релігійна) — тверде переконання в справедливості положень релігії та довіра до них;
 Віра (соціальна) — соціальна категорія.

Ім'я 

Віра — християнське жіноче ім'я.

 Віра Павлівна Агеєва
 Віра Іванівна Баринова-Кулеба
 Віра Іванівна Бура-Мацапура
 Віра Бабенко
 Віра Юхимівна Білецька
 Віра Юліївна Васовчик
 Віра Вовк
 Віра Вікторівна Галушка
 Віра Звонарьова
 Віра Микитівна Китайгородська
 Віра Крепкіна
 Віра Лебедова
 Віра Марська
 Віра Григорівна Мартиненко
 Віра Антонівна Місевич
 Віра Андріївна Просалова
 Віра Річ
 Віра Сергіївна Роїк
 Віра Іларіонівна Свенціцька
 Віра Остапівна Селянська
 Віра Архипівна Сисуненко
 Віра Григорівна Смєлова
 Віра Петрівна Тульчинська
 Віра Фарміґа
 Віра Василівна Холодна
 Віра Гаврилівна Шатух
 Віра Юрчук
 Віра Леонідівна Юренєва

Топоніми 
 Віра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Віра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Віра — гора (2650 м), вершина у гірському хребті Вічності, в землі Палмера, Антарктида.

Інше 
 Віра!
 «Віра» — південнокорейський телесеріал 2012 року.

Див. також 
 Вер
 Вера (значення)